Вторая лига 2006/2007 () — 59-й сезон второй по значимости лиги Польши по футболу с момента её создания. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Первая лига 2006/2007 на 90minut.pl
 Первая лига 2006/2007 на rsssf.com

2006/2007
Польша
Польша
Спорт в Польше в 2006 году
Спорт в Польше в 2007 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007